Ghibli steht für:

 Gibli, ein heißer Wüstenwind in Nordafrika
 Studio Ghibli, ein japanisches Animationsstudio
 Maserati Ghibli, drei Sportwagen des italienischen Automobilherstellers Maserati
 Aermacchi Ghibli, ein Motorroller des italienischen Motorradherstellers Aeronautica Macchi
 AMX International AMX, italienisches Kampfflugzeug (Indienststellung 1989)
 Caproni Ca.309, italienisches Kampfflugzeug (Indienststellung 1937)